Ани «Анка» Ефтимова-Георгиева (; ) — болгарская гребная рулевая, выступавшая за сборную Болгарии по академической гребле в 1970-х и 1980-х годах. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Москве, чемпионка мира, победительница и призёрка регат национального значения.

Биография 
Анка Георгиева родилась 18 мая 1959 года в городе Варна, Болгария.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1978 года, когда вошла в основной состав болгарской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Карапиро, где одержала победу в зачёте парных рулевых четвёрок.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве — в составе парного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи с Марияна Сербезова, Румеляна Бончева, Анка Бакова и Долорес Накова, в решающем финальном заезде пришла к финишу третьей позади экипажей из Восточной Германии и Советского Союза — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После московской Олимпиады Георгиева осталась в составе гребной команды Болгарии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1989 году она выступила на мировом первенстве в Бледе, где в программе восьмёрок показала на финише четвёртый результат. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ани Георгиева — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Болгарии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы мира по академической гребле